Адольф Виллем Хамминг (, 31 октября 1905 — 17 февраля 1960) — голландский шахматист.

В составе сборной Нидерландов участник неофициальной шахматной олимпиады и международных матчей.

Наиболее известен по партии, которую он в роттердамском турнире 1934 г. проиграл А. А. Алехину (партия входит в некоторые сборники 4-го чемпиона мира). Также широкую прессу имело его поражение от А. А. Лилиенталя в том же 1934 г.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии А. Хамминга в базе Chessgames
 Личная карточка А. Хамминга на сайте 365Chess
 Личная карточка А. Хамминга на сайте 365Chess (другая)

 

Шахматисты Нидерландов
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад